Tjuoutjajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige.  Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Siksjön.

Tjuoutjajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (73,1 ha)
Tjuoutjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739429-171341), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,18 ha)
Tjuoutjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740768-163759), sjö i Jokkmokks kommun,  (72 ha)
Västra Tjuoutjajaure, sjö i Kiruna kommun,  (11,1 ha)
Östra Tjuoutjajaure, sjö i Kiruna kommun,  (9,3 ha)
Tjuoutjaure, sjö i Sorsele kommun,  (40,8 ha)

Se även 
Siksjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn